Paul Dittrich ist der Name folgender Personen:
* Paul Dittrich (Mediziner) (1859–1936), deutscher Gerichtsmediziner
 Paul-Georg Dittrich (* 1983), deutscher Theaterregisseur
 Paul-Heinz Dittrich (1930–2020), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Paul Dietrich